Woodland est le nom de plusieurs lieux de pays anglophones et qui signifie bois, forêt. Il peut désigner :

Toponymie

Aux États-Unis 
 Woodland (Alabama)
 Woodland (Californie)
 Woodland (Caroline du Nord)
 Woodland (Géorgie)
 Woodland (comté d'Aroostook, Maine),
 
 Woodland (Mississippi)
 
 
 Woodland (Illinois)
 Woodland (Utah)
 
 Woodland (Washington)
 Woodland (Minnesota)
 
 , une localité du comté de Wright dans le Minnesota.

En Angleterre 
 .
 .

Patronymes 
 Luke Woodland (né en 1995), footballeur international philippin

Camouflage 

Le camouflage M81 Woodland, prit place en 1981 au sein de l'US Army, l'US Navy, l'US Marine Corps et l'US Air Force en remplacement de l'ERDL, camouflage utilisé durant la Guerre du Viêt Nam. Il devait le remplacer pour de futurs combats sur le sol européen, pour la Guerre Froide qui sévissait encore durant cette période.

Ce nouveau camouflage a permis aussi de donner une nouvelle coupe aux treillis américains lors de son introduction.

Version désert 

La version désert du Woodland connut deux versions.

La première version désert du Woodland, fut développée en même temps, et fut utilisée jusqu'à la Guerre du Golfe, sous le nom du US 6 Desert Color, surnommé Chocolate Chips

La deuxième version désert, fut appelée US 3 Desert Color. Il a visé à remplacer le US 6 Desert Color, vu son inefficacité sur le terrain.

Notoriété 
Le coloris Woodland prit une notoriété croissante grâce aux films de guerre hollywoodiens, et fut aussi utilisé dans plusieurs autres pays, comme la Russie et 15 autres pays.

Remplacement 

Le Woodland fut remplacé à partir de 2004 par:

- l'UCP (Universal Camouflage Pattern) au sein de l'US Army,

- l'Air Force Tiger Stripe pour l'US Air Force,

- le Woodland MARPAT et le Desert MARPAT pour l'US Marine Corps,

- l’AOR 1, l’AOR 2 et le Navy Working Uniform pour l'US Navy.

Homonymie de localités aux États-Unis